La ligne 22 du tramway de Prague est une ligne de tramway  qui relie Bílá Hora à Nádraží Hostivař.

Histoire

Tracé et stations 
La ligne 22 relie Bílá Hora (à l'Ouest de la ville) à Nádraží Hostivař (à l'Est) via Národní třída (du lundi au vendredi) ou Anděl (le week-end). Il arrive fréquemment que la ligne n'aille pas au-delà de Radošovická.

Les stations

Exploitation de la ligne 
La ligne 22 est exploitée par Dopravní podnik hlavního města Prahy, la société des transports publics de la ville de Prague.

Du lundi au vendredi, la ligne dessert la vieille ville, et notamment l'arrêt de Národní třída. Le samedi et le dimanche, la ligne emprunte un trajet différent en centre ville, et dessert Anděl (en rive gauche).

A certaines heures, le trajet de la ligne 22 est limité à Radošovická, sans desservir les arrêts jusque Nádraží Hostivař.

L'arrêt Pod Karlovem n'est desservi qu'en direction de Radošovická et Nádraží Hostivař. Le week-end, l'arrêt Moráň n'est desservi qu'en direction de Bílá Hora.

Fréquence

Matériel roulant

Tarification et financement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway • Tramway de Prague

Liens externes 
  Site du syndicat des transports en commun de Prague
  Site de l’exploitant

Tramway de Prague